Chanteloup est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 De Chanteloub (?-?), peintre charentais-maritime de la première moitié du XVIIIe siècle ;
Luc Chanteloup (1963- ), chimiste et historien français ;
 Pierre Chanteloup (1890-1976), aviateur français.

Toponyme

Commune 
 Chanteloup, commune française du département de l’Eure, en région Normandie.
 Chanteloup, commune française du département d’Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.
 Chanteloup, commune française du département de la Manche, en région Normandie.
 Chanteloup, commune française du département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.

Lieu-dit ou hameau 
 Chanteloup, lieu-dit entre Bruz et Laillé, communes françaises du département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.
 Chanteloup, lieu-dit à Vouneuil-sous-Biard, commune française du département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. 
 Chanteloup, lieu-dit à côté de Couy, commune française du département du Cher, en région Centre-Val de Loire.
 Chanteloup, lieu-dit et château à Sillé-le-Philippe, commune française, du département de la Sarthe, en région Pays de la Loire.
 Chanteloup, hameau de la commune de Villerable dans le département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire.

Commune avec nom composé 
 Chanteloup-en-Brie, commune française  du département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.
 Chanteloup-les-Bois, commune française du département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.
 Chanteloup-les-Vignes, commune française  du département des Yvelines, en région Île-de-France.

Monuments 
 Château de Chanteloup, château français de la commune de Cherves-Richemont dans le département de la Charente région Nouvelle-Aquitaine.
 Château de Chanteloup, château français de la commune d'Amboise dans le département d'Indre-et-Loire en région Touraine, connu pour la Pagode de Chanteloup, monument central de ses jardins.
 Château de Chanteloup, château français de la commune de Saint-Germain-les-Arpajon dans le département de l'Essonne en région Île-de-France.

Autres 
 Course de côte de Chanteloup, ancienne compétition automobile disputée au nord-ouest de Paris

Variantes 
 
 Chantelouve
 Canteleu
 Canteleux

Voir aussi 
 
 Chantepie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de châteaux